Mondumlauf steht für:
 die Umlaufbahn des Erdmondes; siehe Mondbahn
 der scheinbare Lauf des Mondes unter den Sternen; siehe siderischer Monat und Mondphasen
 die Umlaufbahn einer Raumsonde um den Mond; siehe Mondsatellit